Osoby o tym nazwisku:
 Julius Thole – niemiecki siatkarz plażowy, olimpijczyk
 William Thole – malawijski piłkarz